Торгалыг — топоним в Республике Тыва Российской Федерации:

 Торгалыг — село в Улуг-Хемском кожууне.
 Торгалыг — река в Улуг-Хемском кожууне, приток Шагонара.
 Торгалыг — местечко (населённый пункт без статуса поселения), административно относится к селу Кара-Холь, Бай-Тайгинский кожуун.

См. также 
 Торгалыгский сумон